«Житие Богородицы» — византийский агиографический памятник IX века, описывающий жизнь Богородицы и атрибутируемый писателю-агиографу Епифанию Монаху.

Текстология 
Известно более 100 списков памятника. «Житие Богородицы» написано на основе ранневизантийского сочинения «Слово о родстве Пресвятой Богородицы», от него сохранилось только начало; его использовали Иоанн Дамаскин и Георгий Амартол.

Содержание 
Житие содержит родословие Марии, рассказ о Её детстве и юности, включающий описание внешности Богородицы и Её нрава; далее рассказывается об основных событиях жизни Марии: обручении с Иосифом, Благовещении, Рождестве Иисуса, бегстве в Египет. Коротко повествуется о жизни Христа: о Крещении, творимых Им чудесах; описана внешность Иисуса. Завершается Житие рассказом об Успении Богородицы, сюжет которого заимствован из апокрифических сказаний.

На Руси 
В русской традиции перевод Жития известен по крайней мере с XIV века. Известны два варианта Жития, которые, вероятно, отражают переводы разных греческих редакций.

Первый вариант носит название «Епифания, иеромонаха обители Каллистратовы о житии и о воспитании и летнаго показания пречистыя и преблагословенныя владычица нашея Богородица и приснодевы Мария» (начало: «О воистину истиной богородицы и приснодеве Марии мнози поведаша; пророци убо различными образы…»). Особая разновидность этой версии имеет вставку апокрифического сказания об иерействе Иисуса Христа. В этом же списке Минеи этой разновидности текст разбит на фрагменты, которые предваряются указаниями на источники: «Афродитияна Персиянина», «Иакова евреянина», «Евсевия Памфила» и др.

Второй вариант опубликован в составе Великих Четьих-Миней под 8 сентября. Носит название: «Иже во святых отца нашего Епифания слово на рождество святыя Богородица, о житии Ея, о рождестве и о успении» (нач.: «Известней и истинней богородици приснодевей Марии мнози бо провозвестиша древний учители; пророци убо многими видении…»). Самые ранние известные списки этого варианта относятся к XV веку.

К греческому оригиналу ближе второй вариант. Первый вариант в ряде случаев существенно отличается от греческого текста, он несколько пространнее его. Но в отдельных случаях именно он ближе к оригиналу.

Значение 
Является важнейшим источником для реконструкции ранних преданий о жизни Богородицы. «Житие Богородицы» Епифания было самым популярным житием Богородицы в Византии, сохранилось более 100 списков. Второй вариант русского перевода Жития был использован составителем Летописца Еллинского и Римского второй редакции. Выписки из Жития встречаются в сборниках. В частности, в них содержится описание внешности и нрава Марии.

Примечания

Издания 
 Epiphanii monachi et presbyteri, edita et inedita / cura Alberti Dressel. Parisiis; Lipsiae, 1843. P. 13—44;
 Patrologia Graeca 120. Col. 185—216;
 Великие Четьи-Минеи, собранные всероссийским митрополитом Макарием. Сентябрь, дни 1—13. — СПб., 1868. — Стб. 363—379;
 Порфирьев И. Я. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях, по рукописям Соловецкой библиотеки. — СПб., 1890. — С. 96—99;
 Житие Пресвятой Богороды. Епифаниа иеромонаха, обители Калистратовы, о житии и о воспитании, и летнаго показаниа Пречистыя и Преблагословенныя Владычица нашея Богородица и Приснодевы Мариа // Порфирьев И. Апокрифические сказания о новозаветных лицах и событиях, по рукописям Соловецкой библиотеки. — СПб., 1890. — С. 295—311 (см.: Игумен Иосиф (Крюков). Проблема родословия св. Иосифа Обручника в богословской литературе. — С. 87);
 Франко. Апокрифы. — Т. 2. — С. 370—383.

Ссылки 
 Епифания еромонаха обители Калистратовы о житии и о воспитании и летнаго показаниа преч. и преблагосл. Владычице нашея Богородици и Приснодевыя Мария. Л. 390 // Рукопись № 171. (1674.) Иоанна Лествичника и аввы Дорофея книги с прибавлениями, полууст., первой половины XV века, в четверть, 408 л. Фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры.
 Слово св. отца Епифаниа о житии пресв. Богородиця Матере Господа нашего Ис. Христа. Л. 398 // Рукопись № 748. (1647). Сборник и книга Григория Синаита, полууст., XV века, в четверть, 456 л., без начала. Фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры.
 Епифания архиеп. слово и житие св. Богородица и живота летом ея. Л. 348 // Рукопись № 788. (1649). Сборник, полууст., ХVІ века, в четверть, 544 л. Фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры.
 Мес. тогоже в 8 день, иже во святых отца нашего Епифания Слово на Рожество св. Богородица, о житии ея, и рожестве, и о успении. Л. 62 об. // Рукопись № 664. (404). Минея четья мес. сентябрь, полууст. крупный, ХVІІ века, в лист, 616 л. Фонд 304.I. Главное собрание библиотеки Троице-Сергиевой лавры.

Жития
Литература Византии
Литература Древней Руси